DSL:

В молекулярной биологии:
 DSL-семейство () — семейство трансмембранных рецепторов

В информационных технологиях:
 Damn Small Linux — один из дистрибутивов Linux.
 Предметно-ориентированный язык () — язык программирования, специализированный для конкретной области применения.
 xDSL (, цифровая абонентская линия) — семейство технологий 1990-х годов, позволяющих повысить пропускную способность телефонной линии:
 ADSL ( асимметричный + DSL) — модемная технология, в которой доступная полоса пропускания канала распределена между исходящим и входящим трафиком асимметрично.
 RADSL ( + DSL) — цифровая абонентская линия с адаптацией скорости) модификация технологии ADSL.
 HDSL — первая технология высокоскоростной передачи данных по скрученным медным парам телефонных кабелей, использующая высокие частоты:
 HDSL2 — обновление технологии HDSL;
 SDSL ( симметричный + DSL) — симметричная цифровая абонентская линия, является вариантом HDSL, в котором используется только одна пара кабеля.
 IDSL — технология, основанная на ISDN, позволяющая обеспечить канал связи для передачи данных по существующим телефонным линиям на скорости 144 кбит/с.
 MSDSL.
 PDSL ( + DSL) — связь через линии электропередачи
 SHDSL — технология, которая обеспечивает симметричную дуплексную передачу данных сигнала по паре медных проводников, основные идеи взяты из технологии HDSL2.
 UDSL.
 VDSL ( + DSL) сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия) — самое современное по состоянию на начало 2010-х годов xDSL-решение, продукт эволюции и конвергенции технологий ADSL и G.SHDSL.